Гайзенхаузен () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ландсхут. Население составляет 6435 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 62,54 км². Официальный код  —  09 2 74 134.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии